Spartan 7W Executive — американский многоцелевой самолёт разработанный в 1936 году компанией , под руководством инженера Джеймса Б. Форда. Машина предназначалась для представительского рынка и имела относительно высокую стоимость.

История 
Разработка машины была начата в 1935 году в обстановке повышенной секретности. Предполагалось создать конструкцию объединявшую современный дизайн, комфорт и отличные лётные характеристики. В 1936 году был изготовлен первый прототип и 8 марта этого года пилотом Эдмондом Т. Алленом был выполнен первый полёт. Прототип 7X Executive (именуемый так же Model 7, Standart Seven) имел двигатель  мощностью в 285 л. с. и достиг скорости 290 км/ч., что было явно не достаточно для получения желаемых передовых характеристик машины. Последующая модель самолёта получившая название 7W, комплектовалась двигателем Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior мощностью 400 л. с. и была признана годной к запуску в серийное производство, сертификат лётной годности был получен 15 февраля 1937 года. Несмотря на удачную конструкцию серийное изготовление Spartan 7W было прекращено 9 сентября 1940 года, так как продажная стоимость машины, составлявшая , была доступна только весьма состоятельным покупателям. Всего было выпущено 36 экземпляров.

Эксплуатация 
Изготовленные машины продавались в основном различным фирмам и нефтяным компаниям 9 и 16 соответственно, 2 машины приобрели частные лица, 5 самолётов продали в Латинскую Америку, где две машины перевозили высших чиновников, а 3 машины попали в Республиканскую Испанию и участвовали в Гражданской войне. Как минимум одна из сохранившихся машин использовалась под регистрацией AC-EGW с 1937 года использовалась в Франкистской Испании в авиакомпании LAPE. Один экземпляр был заказан королём Ирака Гази I, эта машина имела роскошную отделку салона.

Со вступлением США в Вторую мировую войну в армию от частных владельцев поступило 16 Spartan 7W получивших в армии обозначение UC-71. До 1945 года, когда UC-71 вернули прежним владельцам было потеряно два самолёта.

Варианты 

 Spartan 7X Executive — первый прототип оснащенный двигателем Jacobs L-5 мощностью 285 л. с., выпущен 1 самолёт. Отличался заметно малой площадью вертикального оперения.
 Spartan 7W Executive — основная версия машины с двигателем Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior мощностью 400 л. с., выпущено 34 самолёта.
 Spartan 7W-P Executive — версия для Китая не имевшая отличий от основной, выпущен один экземпляр.
 Spartan 7W-F — вооруженная двухместная модификация. Было установлено два курсовых пулемёта, а также подвижный пулемёт в задней кабине оборудованной прозрачным козырьком. Под крыльями установлены бомбодержатели для мелких бомб. Самолёт не заинтересовал военных и был переоборудован в основную версию Spartan 7W Executive.
 Spartan UC-71-SP (UC-71) — военное обозначения мобилизованных во время Второй мировой войны стандартных вариантов 7W, всего 16 машин.
 Spartan 8W Zeus — военная модификация.
 Spartan 12W Executive — послевоенная модель.

Операторы 
  — Королевские военно-воздушные силы Великобритании, 3 машины использовались для учебных полётов (серийные номера KD100, KD101 и KD102) и одна машина построенная для короля Ирака интернированная в Англии использовалась как фоторазведчик.
  — Королевские военно-воздушные силы Канады, 3 машины.
  — Военно-воздушные силы Китайской Республики, поставленная одна машина (серийный номер 1309). В повреждённом виде самолёт был захвачен Японией и демонстрировался публике как образец авиационной техники Китая.
  — три машины использовавшиеся авиакомпанией LAPE (Испанские почтовые авиалинии) были реквизированы в ходе гражданской войны и использовались республиканскими ВВС. Ещё некоторое количество самолётов было приобретено через Мексику, но так и не были доставлены заказчику.
  — Военно-воздушные силы армии США, 16 самолётов были мобилизованы с началом Второй мировой войны, в 1945 году были возвращены владельцам, кроме двух потерянных в ходе эксплуатации в ВВС.

Конструкция 
Spartan 7W Executive представлял собой моноплан с низко расположенным крылом, закрытой кабиной в которой кроме пилота в зависимости от конфигурации салона можно было расположить 3 или 4 пассажира. Просторный салон отличался повышенной комфортностью, имелись обогреватель, система кондиционирования, кресла с мягкой обивкой, индивидуальное освещение, пепельницы, багажное отделение. Шасси убираемое, включая и хвостовое колесо. Обшивка самолёта цельнометаллическая.

Технические характеристики 
Вариант Spartan 7W Executive
 Экипаж: 1 пилот, 3-4 пассажира
 Длина: 8.18 м
 Размах крыла: 11,89 м.
 Высота: 2,44 м
 Площадь крыла: 23,23 м²
 Профиль крыла:
 Масса пустого: 1545 кг
 Масса снаряжённого:
 Нормальная взлётная масса:
 Максимальная взлётная масса: 2272 кг
 Двигатель ПД Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior
 Мощность: 1 x 400 л. с.

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 414 км / ч
 у земли:
 на высоте м:
 Крейсерская скорость: 346 км / ч
 Практическая дальность: 1610 км
 Практический потолок: 7315 м
 Скороподъёмность: м/мин
 Нагрузка на крыло: кг/м²
 Тяговооружённость: Вт/кг
 '''Максимальная эксплуатационная перегрузка:

Литература

Ссылки

Примечания 

Самолёты США
Самолёты Spartan
Самолёты гражданской войны в Испании